Romualdo II di Benevento
 Romualdo II Guarna